Конкавенатор (, буквально: охотник из Куэнки) — род хищных тероподовых динозавров из семейства кархародонтозаврид. Известен один вид — Concavenator corcovatus. Жил в раннемеловую эпоху (около 130—125 миллионов лет назад) на территории современной Испании. Один из самых ранних известных науке представителей семейства, найденных вне южных материков.

Описание 
Окаменелость типового вида Concavenator corcovatus была найдена в 2003 году в нижнемеловых отложениях Испании (на плато Лас-Ойяс (Las Hoyas) провинции Куэнка). Это практически полный скелет, замурованный в известняке; описан в сентябре 2010 года палеонтологами José Luis Sanz, Francisco Ortega и Fernando Escaso из Национального университета Мадрида.

Общая длина тела — около 6 метров. Характерная особенность этого динозавра — «горб» на спине, образованный увеличением верхней дуги одиннадцатого и двенадцатого позвонков, но определить, какие функции выполнял такой «горб», учёные пока не могут. Помимо этого, новая находка пролила свет на родство птиц с динозаврами. У скелета конкавенатора в костях предплечий были обнаружены небольшие шишки, сходные с присоединительными местами перьев, которые характерны для птиц и других оперённых теропод, таких, как велоцираптор. Такие образования также известны у целурозавров («оперённые») и птицетазовых динозавров, таких, как Tianyulong и пситтакозавр. Возможно, шишки у птицетазовых динозавров являются неким подобием перьев у птиц.

До обнаружения конкавенатора ни у одного представителя Allosauroidea следов перьев (или чего-нибудь подобного) не находили, в то время как у параллельной эволюционной ветви — целурозавров — они имеются. Если шишки птицетазовых динозавров не связаны с перьями, присутствие этих структур у конкавенатора показало бы, что перья начали появляться на более ранних этапах эволюции и у более примитивных форм, чем целурозавры. Это говорит о том, что ранние зачатки перьев могли появиться уже у представителей клады Neotetanurae. Это отодвигает возможный момент возникновения перьев в середину юрского периода, ко времени 175—161 млн лет назад.

Не исключена возможность, что эти бугры могли быть основанием и для других типов подобных структур, явившихся тупиковой ветвью эволюции перьев и на сегодняшний день просто неизвестных.

Этимология 
Родовое название происходит от слов  — провинция Куэнка и  — охотник. Видовое название corcovatus указывает на наличие «горба» на спине динозавра.

Систематика 
В результате кладистического анализа конкавенатор был отнесён к семейству Carcharodontosauridae надсемейства Allosauroidea.

Кладограмма взаимоотношений разных групп по Ortega и др. 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 Изображение Concavenator corcovatus на www.inright.ru
 Брачные игры с горбом
 

Кархародонтозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2010 году